Schlossplatz eller Schloßplatz (tysk for Slotsplads) kan henvise til:

 Schloßplatz (Berlin)
 Schloßplatz (Dresden)
 Schlossplatz (Oldenburg)
 Schlossplatz (Stuttgart)
 Schloßplatz (Wiesbaden)